Pontus Netterberg (né le  à Varberg en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011 || HV 71 || Elitserien ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HV 71 || Elitserien ||24 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan ||48 ||6 ||10 ||16 ||14 ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2013-2014 || Tingsryds AIF || Division 1 ||44 ||18 ||25 ||43 ||26 ||17 ||9 ||9 ||18 ||10
|-
|2014-2015 || Tingsryds AIF || Division 1 ||35 ||16 ||15 ||31 ||32 ||14 ||5 ||3 ||8 ||4
|-
|2015-2016 || IK Pantern || Allsvenskan ||52 ||16 ||16 ||32 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Växjö Lakers HC || SHL ||48 || 8 || 10 || 18 || 4  || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2017-2018 || Växjö Lakers HC || SHL ||50 || 9 || 7 || 16 || 8 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
|2018-2019 || Växjö Lakers HC || SHL || 35|| 6||4 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Malmö Redhawks || SHL || 11 || 3 || 1 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2019-2020 || IK Oskarshamn || SHL || 52|| 5|| 10|| 15||16 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Jukurit Mikkeli || Liiga || 32|| 7|| 8|| 15|| 30 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 14 || 1 || 3|| 4|| 8 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2021-2022 || HV1 || Allsvenskan ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1992
Naissance à Varberg
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du IK Pantern
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Herning IK